Matina  peut désigner :

Toponymes 
Matina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Matina, une municipalité de l'État de Bahia, au Brésil ;
Matina, une localité du Costa Rica située dans le canton de Matina et dans la province de Limón ;
Matina, un village d'Italie situé en Calabre ;
Matina, un village du Mali.
 Matina (en ), prénom féminin arabe qui signifie « la robuste, forte et solide »

Autre 
Matina, un label de musique.
 Matina Martz, marque de prêt-à-porter femme et homme, ainsi que de sur-mesure.